

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 ćwiartka

2 ćwiartka

3 ćwiartka

4 ćwiartka

Pula nagród

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

Australian Open 2009
Australian Open – gra mieszana